Die Victoria Cougars waren ein kanadisches Eishockeyfranchise der Western Hockey League aus Victoria, British Columbia.

Geschichte 
Die Victoria Cougars wurden zur Saison 1949/50 als Franchise der Pacific Coast Hockey League gegründet. In Victoria spielte bereits von 1922 bis 1926 ein gleichnamiges Team. Die erfolgreichste Spielzeit in der Teamgeschichte war die Saison 1950/51, in der die Mannschaft den Lester Patrick Cup, den Meistertitel der PCHL, gewann. Nachdem die PCHL im Anschluss an die Saison 1951/52 durch die Western Hockey League abgelöst wurde, schlossen sich die Victoria Cougars dieser an und blieben insgesamt neun Jahre in der Liga. 

Im Anschluss an die Saison 1960/61 wurden die Victoria Cougars nach Los Angeles, Kalifornien, umgesiedelt und spielten fortan als Los Angeles Blades in der WHL.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlagen nach Overtime SOL = Niederlagen nach Shootout, Pts = Punkte, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, PIM = Strafminuten

Weblinks 
 The Internet Hockey Database - Statistik Victoria Cougars
 The Internet Hockey Database - Spielerliste Victoria Cougars

 
Eishockeyverein (Pacific Coast Hockey League)
Eishockeyverein (Western Hockey League, Profiliga)
Cougars, PCHL
Gegründet 1949
Ehemaliger Sportverein (Kanada)
Aufgelöst 1961
Los Angeles Blades
Ehemaliger Eishockeyverein
Geschichte British Columbias